Schweigaard är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Martin Schweigaard (1808–1870), norsk jurist och politiker
 Christian Homann Schweigaard (1838–1899), norsk jurist, ekonom och politiker